Islands Brygge – zona dell'isola di Amager
Islands Brygge – stazione della metropolitana di Copenaghen
Islands Brygge – zona di Copenaghen